Рёренбах — топоним:

 Рёренбах — коммуна в Австрии.
 Рёренбах — торговая община в Австрии.

См. также 
 Ререн